Фамилија Себаљос има више значења:

 Фамилија Себаљос, Ехидо Идалго (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Себаљос, Колонија Групо Дос Тубос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику